Waverley steht für:
 Waverley (Roman), der erste Roman von Walter Scott
 Viscount Waverley, ein britischer Adelstitel
 Waverley (Automarke), britische Automobilmarke (1901–1904)
 Waverley Cars, britisches Automobilunternehmen (1910–1934)
 Waverley (US-amerikanische Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke (1898–1903 und 1909–1916), auch Pope-Waverley (1904–1908)
 Waverley (Schiff), ein britischer Schaufelraddampfer, der weltweit letzte Schaufelraddampfer, der noch das Meer befährt

Bauwerke:
 Bahnhof Edinburgh Waverley, der Hauptbahnhof von Edinburgh
 Waverley Line, Eisenbahnstrecke in Schottland

Orte:
 Borough of Waverley, Verwaltungsdistrikt von Surrey, England
 Waverley (Kanada), Ort bei Halifax, Neuschottland
 Waverley (Neuseeland), Ort in der Region Taranaki, Neuseeland
 Waverley (New York), Town in Franklin County, New York, USA
 Waverley (Sydney), Stadtteil von Sydney, Australien
 Waverley Council, Verwaltungsgebiet in Sydney

im NRHP gelistete Objekte:
 Waverley (Charles County, Maryland), ID-Nr. 75000886
 Waverley (Howard County, Maryland), ID-Nr. 74000958
 Waverley (Mississippi), ID-Nr. 73001004

Siehe auch:
 Waverly